Strawberry puede referirse a lo siguiente:

 Strawberry, en el condado de El Dorado.
 Strawberry, en el condado de Marin.
 Strawberry, en el condado de Tuolumne.